XSP fait référence à :
 XSP, un serveur ASP.NET
 , un langage dans Apache Cocoon
 Le code IATA de l'Aéroport de Seletar à Singapour